Цви (Григорий Самойлович) Фридлянд (при рождении Гирш Сроль-Шмуйлович Фридлянд; 27 сентября 1897, Минск — 8 марта 1937, Москва) — советский историк, первый декан исторического факультета МГУ (1934—1936). Автор научных трудов по истории французских революций.

Биография 
Родился в семье рабочего-щетинщика.

В 1913 году поступил учиться на юридический факультет Петроградского психоневрологического института. Состоял в еврейской социал-демократической партии Поалей Цион до 1921 года, в 1917—1919 годах был членом её центрального комитета. В 1917 году активно работал при Петроградском Совете, затем был членом ЦИК Литовско-Белорусской республики. С 1921 года член ВКП(б).

Некоторое время обучался в Институте красной профессуры под руководством М. Н. Покровского и А. Н. Савина. С 1922 года преподавал в I МГУ, Институте красной профессуры, Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, где вскоре возглавил кафедру истории Запада. 1 июня 1934 году стал деканом исторического факультета Московского государственного университета.

Основной сферой научных интересов была история Великой французской революции. В 1934 году вышли его монографии «Жан-Поль Марат и гражданская война XVIII века» и «Дантон».

Арестован 1 мая 1936 года. Протокол допроса Г. С. Фридлянда от 8 августа 1936 года. 7 марта 1937 года военной коллегией Верховного суда СССР приговорён к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян 8 марта 1937 года. Захоронен на территории Донского монастыря в Москве. Определением ВКВС от 21 ноября 1956 года реабилитирован.

В мае 2016 года в Москве на фасаде дома № 3 по Делегатской улице был установлен мемориальный знак «Последний адрес» профессора Григория Самойловича Фридлянда.

Семья 
 Жена — Нехама (Надежда) Львовна Фридлянд, урождённая Цитрина (1891—1969), родом из Лодзи; арестована 10 декабря 1937 года, осуждена на пять лет ИТЛ как член семьи изменника Родины.
 Дочь — Ида Григорьевна Фридлянд (1919—1995, в замужестве — Пробатова), ихтиолог, кандидат биологических наук.
 Сын — Феликс Григорьевич Светов (1927—2002), русский писатель, диссидент.
 Сын — Сергей Григорьевич Гуревич (1934—2021), учёный-электротехник.

Основные работы 
 «История Западной Европы, 1789—1914» (чч. 1-2; М., 1923; 2-е изд. 1928—1930)
 «История революционного движения Западной Европы. 1789—1914: хрестоматия» (1924; 6-е изд. 1931; совм. с А. Г. Слуцким)
 Марат до Великой Французской революции (М., 1926)
 «Антисемитизм» — статья в БСЭ, 1-е изд., 1926, т. 4
 Европа в эпоху промышленного переворота. 1789—1870 (Харьков, 1931)
 Европа и Северо-Американские Штаты эпохи промышленного капитализма (Харьков, 1931)
 «А. Виноградов обучает комсомол» // Литературная газета, 1933, № 16.
 Жан-Поль Марат и Гражданская война XVIII в. (М.-Л., 1934):
 Дантон (М.-Л., Жургаз, 1934. (ЖЗЛ); М.: Соцэкгиз, 1935; М.: Наука, 1965)

Примечания

Литература 
 Слуцкий А. Г. Доктор исторических наук, профессор Григорий Самойлович Фридлянд (1896—1937) // История и историки. Историография всеобщей истории. М., 1966.

Ссылки 
 
 
 
 

Историки СССР
Деканы исторического факультета МГУ
Историки Французской революции
Историки-марксисты
Доктора исторических наук
Историки, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году
Персоналии: Последний адрес в Москве